Der Super Bowl XL war der 40. Super Bowl, das Endspiel der Saison 2005 der National Football League (NFL) im American Football. Am 5. Februar 2006 standen sich die Seattle Seahawks (13:3) und die Pittsburgh Steelers (11:5) im Ford Field in Detroit, Michigan, gegenüber. Die Steelers galten als Favoriten, da sie zwar die schlechtere Saison und nur den sechsten und niedrigsten Setzrang hatten, aber sich dann in drei Auswärtsspielen durchgesetzt haben.

Sieger wurden die Pittsburgh Steelers bei einem Endstand von 21:10, es war ihr fünfter Triumph bei der sechsten Super-Bowl-Teilnahme.

Antwaan Randle El von den Pittsburgh Steelers wurde der erste Wide Receiver, der in einem Super Bowl einen Touchdownpass warf. Zum Super Bowl MVP wurde mit Hines Ward ein weiterer Wide Receiver der Steelers gewählt.

Der Weg zum Super Bowl

Reguläre Saison

Setzliste für die Play-offs

Play-offs 
Die Play-offs begannen am 7. Januar und liefen bis zum 22. Januar 2006.
Die New England Patriots als Vorjahressieger schieden in der Divisional Playoff aus und die Pittsburgh Steelers gewannen ihren 5. Super Bowl.

Spiel

Startaufstellung 

Legende:

Weblinks 

 Spielbericht auf nfl.com
 Offizielle Webpräsenz des Super Bowls (englisch)
 Spielzug für Spielzug bei USAToday.com (englisch)
 Super Bowl XL in der Sporting News (englisch)
 Spielzusammenfassung in Deutsch

040
American-Football-Veranstaltung 2006
Sportveranstaltung in Detroit
Ford Field
Pittsburgh Steelers
Seattle Seahawks